La Terrasse peut désigner :

Arts

Cinéma   
 La Terrasse (La Terrazza), film italien d'Ettore Scola (1980)
 La Terrasse (La Terraza), film espagnol de David Muñoz (2000)

Théâtre 

 La Terrasse est une pièce de théâtre de Jean-Claude Carrière

Presse 
 La Terrasse est un mensuel culturel gratuit, principalement distribué en Île-de-France.

Toponyme 

  La Terrasse, commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 La Terrasse-sur-Dorlay, commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 La Terrasse, quartier de Toulouse dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 La Terrasse, hameau de Carbonne dans le département de la Haute-Garonne, près de l'ancien château de la Terrasse, lieu de la bataille de Carbonne et siège de la Manufacture d'État de draps de la Terrasse ;
 La Terrasse, quartier de Saint-Etienne dans le département de la Loire ;
 Gare de Saint-Étienne-La Terrasse, dans le quartier ci-dessus.

Voir aussi